Amnon ist der Name folgender Personen:

 Amnon, im Alten Testament der Bibel der älteste Sohn des israelitischen Königs David
 Amnon von Mainz (auch Amnon von Mentz), Hauptfigur einer mittelalterlichen jüdischen Legende; soll um 940 bis 1040 gelebt haben
 Amnon Yariv (* 1930), Professor für Angewandte Physik und Elektrotechnik am California Institute of Technology